Iers voetbalelftal (1882-1950) (mannen)
 Iers voetbalelftal (1882-1950) (vrouwen)